spalony (futbol amerykański)
 spalony (hokej na lodzie)
 spalony (piłka nożna)
 spalony (skok w dal)
 spalony (rugby league)
 spalony (rugby union)
 spalony (lacrosse) 
 Spalony (film)